Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 8. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранила је Антоанета Нана Ђиму из Француске.

Земље учеснице 

  Аустрија (2)
  Белорусија (2)
  Грчка (1)
  Естонија (2)
  Литванија (1)
  Мађарска (2)
  Немачка (1)
  Пољска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Холандија (2)
  Чешка (1)
  Швајцарска (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки у седмобоју 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2016.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

100 метара препоне 
Ветар: 1. група -0,9 м/с, 2. група +1,2 м/с, 3. група -0,7 м/с.

Скок увис 
Такмичење у скоку увис је почело у 13:00 .

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле је почело у 18:05.

200 метара 
Такмичење је почело у 20:00 (1), 20:08 (2), 20:16 (3).
 
Ветар: Група 1: +0,4; Група 2: −1,3; Група 3: +0,8

Скок удаљ 
Такмичење је почело 9. јула у 13:00.

1Повукла се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је почело у 14:20 (А) и 15:25 (Б).

800 метара 
Трка на 800 метара је почела у 20:45 (1. група) и 20:53 (2. група) по локалном времену.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Седмобој на Европском првенству у атлетици на отвореном